Lejoindre peut désigner :
 Charles Lejoindre (1805-1877), homme politique français ;
 Éric Lejoindre (1980-), homme politique français ;
 Joseph Lejoindre (1798-1858), homme politique français.